Mit Regional Express werden bezeichnet:
 die Zuggattung Regional-Express
 die australische Fluggesellschaft Regional Express (Fluggesellschaft)